Кости́ще — термин, использующийся в российской археологии для обозначения археологического памятника, культурный слой которого изобилует находками костей.

В узком смысле означает распространенные в Верхнем и Среднем Прикамье (современный Пермский край) памятники, основной частью культурного слоя которых являются большие скопления пережжённых и сырых костей, содержащиеся в слое пепла. В больших количествах в костищах находят вотивные предметы: фигурки людей и животных, наконечники стрел, монеты, миниатюрные глиняные сосуды. Встречаются орудия труда, посуда, украшения и другие вещи. Обычно интерпретируются как жертвенные места местного финно-угорского населения и датируются периодом с первого тысячелетия до н. э. по конец первого тысячелетия н. э. Первые такие костища находят на городищах ананьинской культуры. Поздние костища были вынесены из городищ в рощи. Известнейший памятник этого типа — Гляденовское костище (IV век до н. э. — конец первого тысячелетия н. э., основная масса находок II век до н. э. — III век н. э.) около древнего городища у села Гляденова.

В широком смысле термин «костище» может применяется по отношению к любому археологическому памятнику с большим количеством костей в культурном слое. Широко известно позднепалеолитическое костище при Амвросиевской стоянке (около города Амвросиевка Донецкой области).

Как особый тип археологического памятника «костище» было выделено А. Е. Теплоуховым в публикации 1880 года.

См. также 
 Городище
 Селище
 Стоянка
 Амвросиевская стоянка

Литература 
 
 
Из БРЭ:
 Спи­цын А. А. Гля­де­нов­ское кос­ти­ще. СПб., 1901.
 Ге­нинг В. Ф. Эт­ни­че­ская ис­то­рия За­пад­но­го При­ура­лья на ру­бе­же на­шей эры. М., 1988.
 По­ля­ков Ю. А. Гля­де­нов­ская куль­ту­ра // Ар­хео­ло­гия и эт­но­гра­фия Сред­не­го При­ура­лья. Бе­рез­ня­ки, 2001. Вып. 1.
 Бе­ла­вин А. М. Ру­ко­пис­ное на­сле­дие Теп­лоу­хо­вых в ИИМК как ис­точ­ник по ис­то­рии ис­сле­до­ва­ний ко­стищ При­ка­мья // Ад­ми­ни­стра­тив­но-тер­ри­то­ри­аль­ные ре­фор­мы в Рос­сии. Пермь, 2006.
 Ле­пи­хин А. Н. Кос­ти­ща гля­де­нов­ской куль­ту­ры в Сред­нем и Верх­нем При­ка­мье. Пермь, 2007.

Археологические объекты
Археологические объекты по типу
Язычество